Velika nagrada Kitajske 2009 je bila tretja dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v . Odvijala se je 19. aprila 2009 na šanghajskem dirkališču Shanghai International Circuit. Zmagal je nemški dirkač Sebastian Vettel z Red Bull-Renaultom iz najboljšega štartnega položaja, drugo mesto je osvojil njegov moštveni kolega, Mark Webber, tretji pa je bil zmagovalec prvih dveh dirk sezone, Jenson Button, z Brawn-Mercedesom. 

Za Vettla je po zmagi na lanski dirki za  to druga zmaga v karieri, obakrat je zmagal na dežni dirki iz najboljšega štartnega položaja in obakrat je dosegel prvo zmago svojega moštva, lani za Toro Rosso, letos pa za Red Bull.

Rezultati
‡ - dirkalniki opremljeni s sistemom KERS, * - kazen.

Kvalifikacije

|-
!1
|15
| Sebastian Vettel
|Red Bull-Renault
|1:36,565
|1:35,130
|1:36,184
|1
|-
!2
|7
| Fernando Alonso
|Renault
|1:36,443
|1:35,803
|1:36,381
|2
|-
!3
|14
| Mark Webber
|Red Bull-Renault
|1:35,751
|1:35,173
|1:36,466 
|3
|-
!4
|23
| Rubens Barrichello
|Brawn-Mercedes
|1:35,701
|1:35,503
|1:36,493 
|4
|-
!5
|22
| Jenson Button
|Brawn-Mercedes
|1:35,533
|1:35,556
|1:36,532 
|5
|-
!6
|9
| Jarno Trulli
|Toyota
|1:36,308
|1:35,645
|1:36,835
|6
|-
!7
|16
| Nico Rosberg
|Williams-Toyota
|1:35,941
|1:35,809
|1:37,397 
|7
|-
!8
|4
| Kimi Räikkönen
|Ferrari
|1:36,137
|1:35,856
|1:38,089
|8
|-
!9
|1‡
| Lewis Hamilton
|McLaren-Mercedes
|1:35,776
|1:35,740
|1:38,595
|9
|-
!10
|12
| Sébastien Buemi
|Toro Rosso-Ferrari
|1:36,284
|1:35,965
|1:39,321
|10
|-
!11
|6‡
| Nick Heidfeld
|BMW Sauber
|1:36,525
|1:35,975
|
|11
|-
!12
|2‡
| Heikki Kovalainen
|McLaren-Mercedes
|1:36,646
|1:36,032
|
|12
|-
!13
|3
| Felipe Massa
|Ferrari
|1:36,178
|1:36,033
|
|13
|-
!14
|10
| Timo Glock
|Toyota
|1:36,364
|1:36,066
|
|19*
|-
!15
|17
| Kazuki Nakadžima
|Williams-Toyota
|1:36,673
|1:36,193
|
|14
|-
!16
|11
| Sébastien Bourdais
|Toro Rosso-Ferrari
|1:36,906
|
|
|15
|-
!17
|8
| Nelson Piquet Jr.
|Renault
|1:36,908
|
|
|16
|-
!18
|5
| Robert Kubica
|BMW Sauber
|1:36,966
|
|
|17
|-
!19
|20
| Adrian Sutil
|Force India-Mercedes
|1:37,669
|
|
|18
|-
!20
|21
| Giancarlo Fisichella
|Force India-Mercedes
|1:37,672
|
|
|20
|}

Dirka

|-
!1
|  15 ||  Sebastian Vettel || Red Bull-Renault
|56
|1:57:43,485
|1
|10
|-
!2
|  14 ||  Mark Webber || Red Bull - Renault
|56
| + 10,970 s
|3
|8
|-
!3
| 22 ||  Jenson Button || Brawn-Mercedes
|56
| + 44,975 s
|5
|6
|-
!4
| 23 ||  Rubens Barrichello || Brawn-Mercedes
|56
| + 1:03,704
|4
|5
|-
! 5
| 2‡ ||  Heikki Kovalainen || McLaren-Mercedes
|56
| + 1:05,102
|12
|4
|-
! 6
| 1‡ ||  Lewis Hamilton || McLaren-Mercedes
|56
| + 1:11,866
|9
|3
|-
! 7
| 10 ||  Timo Glock || Toyota
|56
| + 1:14,476
|19
|2
|-
! 8
| 12 ||  Sébastien Buemi || Toro Rosso-Ferrari
|56
| + 1:16,439
|10
|1
|-
! 9
| 7‡ ||  Fernando Alonso || Renault
|56
| + 1:24,309
|2
|
|-
! 10
| 4 ||  Kimi Räikkönen || Ferrari
|56
| + 1:31,750
|8
|
|-
! 11
| 11 ||  Sébastien Bourdais || Toro Rosso-Ferrari
|56
| + 1:34,156
|15
|
|-
! 12
| 6 ||  Nick Heidfeld || BMW Sauber
|56
| + 1:35,834
|11
|
|-
! 13
| 5 ||  Robert Kubica || BMW Sauber
| 56
| + 1:46,853
|17
|
|-
! 14
| 21 ||  Giancarlo Fisichella || Force India-Mercedes
|55
| +1 krog
|20
|
|-
! 15
| 16 ||  Nico Rosberg || Williams-Toyota
|55
| +1 krog
|7
|
|-
! 16
| 8 ||  Nelson Piquet Jr. || Renault
|54
| +2 kroga
|16
|
|-
! 17
| 20 ||  Adrian Sutil || Force India-Mercedes
|50
| Trčenje
|18
|
|-
! Ods
| 17 ||  Kazuki Nakadžima || Williams-Toyota
|43
| Trčenje
|14
|
|-
! Ods
| 3 ||  Felipe Massa || Ferrari
| 20
| Elektronika
|13
|
|-
! Ods
| 9 ||  Jarno Trulli || Toyota
| 18
| Trčenje
|6
|
|}

Viri

Formula 1 sezona 2009
2009